Иржи Стивин (; род. 23 ноября 1942 в Праге) — чешский мультиинструменталист, композитор, участник многих групп — Sputnici, Jazz Q, Stivín & Co. Jazz

Биография 
Иржи Стивин выпускник факультета кино и телевидения (кинооператор) Пражской Академии искусств. Также он получил музыкальное образование в Королевской академии музыки (Лондон) и Пражской академии музыки.

Стивин исполняет музыку средневековья, эпохи возрождения и барокко. Выступает как солист с Пражским симфоническим оркестром, Словацким камерным оркестром, Камерным оркестром имени Сука, Barocco sempre giovane и некоторыми другими ансамблями. Регулярно проводит лекции в Пражской консерватории.

Иржи также занимается джазовой музыкой и как исполнитель, и как композитор. Стивин довольно известен в Чехии, как джазовый музыкант, один из участников Jazz Quartet. Он исполняет партии на флейте, саксофоне, трубе, часто используя импровизацию.

Сотрудничество 
 Jazz Q

Дискография 
 Coniunctio – Blue Effect & Jazz Q, Supraphon, 1970 (reedice Bonton, 2001)
 Stivin & Co. Jazz System/Vladimir Tomek s prateli, Panton, 1971
 5 ran do cepice – Stivin, Phillips, Dasek, Seifert, Vitoch, Vejvoda, Supraphon, 1972
 Our System Tandem – Jiri Stivin & Rudolf Dasek, RCA RecordsRCA, 1974
 System Tandem – Jiri Stivin & Rudolf Dasek, JAPO, 1975
 Koncert v Lublani – System Tandem Stivin & Dasek, Supraphon, 1976 (reedice Bonton, 1996)
 Zverokruh – Jiri Stivin/Gabriel Jonas/Kuhnuv smiseny sbor/Talichovo kvarteto, Supraphon, 1977 (reedice Bonton, 1997)
 Rozhovory – Jiri Stivin/Tony Scott/Rudolf Dasek, Supraphon, 1981
 Vylety – Jiri Stivin & Pierre Favre, Supraphon, 1981
 G.Ph.Telemann: Koncertantni skladby se zobcovou fletnou – Jiri Stivin/Prazsky komorni orchestr, Supraphon, 1981
 Johann Sebastian BachJ. S. Bach: Koncert F dur pro cembalo, 2 zobcove fletny a smyccove nastroje, Supraphon, 1982
 Antonio Vivaldi: Six Flute Concertos, op. 10 – Jiri Stivin/Slovensky komorny orchester, Opus (vydavatelstvi)Opus, 1983 (reedice 1993)
 Zrcadleni – Mirka Krivankova – Jiri Stivin & Co., Supraphon, 1984
 Status Quo Vadis – Stivin/Michal PavlicekPavlicek/Kryspin/Havel/Iva BittovaBittova, Supraphon, 1987
 Reunion – System Tandem (Stivin & Dasek), Supraphon, 1989
 Georg Philipp TelemannG. P. Telemann: Baroque Festival and other Baroque Favourites, Naxos (vydavatelstvi)Naxos, 1989
 Antonio Vivaldi – Koncerty pro zobcovou fletnu– Jiri Stivin & Virtuosi di Praga, Supraphon, 1991
 Inspiration by Folklore – Jiri Stivin & Co. Jazz Quartet, ARTA Records, 1991
 G. P. Telemann: Recorder Suite in A Minor, Viola Concerto, Tafelmusik, Naxos, 1991
 Fletny v renesancni hudbe – Jiri Stivin, ARTA Records, 1992
 Two generations in Jazz – Jiri Stivin & Jiri Stivin, P&J Music, 1992
 Live in Reduta Jazz ClubReduta – Abrahamoviny – Jiri Stivin & Co., Lotos (vydavatelstvi)Lotos, 1993
 Pocta Svata Ceciliesv. Cecilii – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, Lotos, 1993
 Pocta sv. Cecilii II – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, SQS, 1995
 Fletny v barokni hudbe – Jiri Stivin & Vaclav Uhlir, Amabile, 1995
 G. P. Telemann – Jiri Stivin & Petr Hejny & Pro Arte Antique Praha, Arta, 1995
 Lubomir BrabecBrabec, Stivin, Vaclav HudecekHudecek play Antonio VivaldiVivaldi, Gaetano Delogu – Supraphon, CD, 1995
 Alchymia musicae – Jiri Stivin, Gabriel Jonas, Prazsky vokalni kvartet, Talichovo smyccove kvarteto, ARTA Records, 1995
 Bordertalk – Jiri Stivin, Rob van den Broeck, Ali Haurand, Konnex vydadatelstviKonnex, 1995
 Telemann pro zobcovou fletnu, violu da gamba a smycce, ARTA Records, 1995
 Me mladi je u konce – Zobcove fletny v hudbe 17. stoleti – Jiri Stivin & Vaclav Uhlir, Supraphon, 1997
 Pohadky filmovych princezen – Jiri Stivin, Supraphon, 1997
 Pocta sv. Cecilii 3 – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, SQS, 1997
 Jazz Quartet Live v AghaRTE – Jiri Stivin & Co., ARTA Records, 1997
 20th Anniversary Tour European Jazz Ensemble, Konnex, 1997
 Pocta sv. Cecilii 4 – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, SQS, 1998
 Excursions II Twenty Years After – Jiri Stivin & Pierre Favre, P&J Music, 1998
 Pocta sv. Cecilii 5 – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, SQS, 1999
 PF 2000 Jiri Stivin hraje 2000 Poslechovych Fterin pro Vltavin, Vltavin, 1999
 Pocta sv. Cecilii 6 – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, SQS, 2000
 G. P. Telemann – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, Supraphon, 2000
 Just the Two Of Us – Jiri Stivin & Ali Haurand, Konnex, 2001
 European Jazz Ensemble 25th Anniversary Tour, Konnex, 2002
 Cesty do hlubin hudebni minulosti – Jiri Stivin & Collegium Quodlibet, Arta, 2002
 Telemann – Vivaldi – Bach – Hudecek – Stivin – Hasenorl, SQS, 2003
 Jazz na Hrade – Jazz sanatorium Ludka Hulana , Multisonic, 2004
 so what… tak co… – Jiri Stivin & Co. Jazz Quartet, SQS, 2004
 Beneficni koncert na pomoc Asii – Vaclav Hudecek, Jiri Stivin, Marketa Stivinova, Robert Hugo, Camerata Moravia, Cesky rozhlas, 2005
 Ballads – Ali Haurand & Friends, Konnex, 2005
 Jazz na Hrade – Odrazy a doteky – Jiri Stivin & Co. Jazz system, Multisonic, 2005
 Bye Bye Holland – Jiri Stivin & Jazzicek, Arta, 2006
 Live – Zlate husle & Jiri Stivin, feeling, 2006
 Live in Hradec Kralove 18.10.2003 – Jiri Stivin, Ali Haurand, Daniel Humair, SQS, 2007
 The Two Of Us "Just More" – Jiri Stivin & Ali Haurand, Konnex, 2008
 nahravky z let 1963–1976 – S+HQ Karel Velebny & Company, Radioservis, 2008
 Jiri Stivin 65 - Koncert na Hrade 30.10.2007 – Jiri Stivin a pratele, SQS, 2009

Примечания

Литература 
 Lubomir Doruzka: Jazz in der Tschechoslowakei. In: That´s Jazz. Der Sound des 20. Jahrhunderts. Ausstellungskatalog. Darmstadt 1988
 Martin Kunzler: Jazzlexikon Band 2: M-Z. Reinbek 2002, ISBN 3-499-16513-9.
 Alexander J. Schneller u.a.: That Jazz of Praha. Vierzehn Jazz-Portraits in Wort und Bild. Vitalis, Prag 2006 (S. 59-70); ISBN 3-89919-097-1.

Ссылки 
 Рецензия на композицию Coniunctio на www.sefronia.com 
  (list of film music compositions)
 

Выпускники Королевской академии музыки
Выпускники Академии музыкального искусства (Прага)